Il singolare  dell'AEGON Classic 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Melanie Oudin era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta al primo turno da Ajla Tomljanović.

Daniela Hantuchová ha battuto in finale Donna Vekić 7-65, 6-4.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Kirsten Flipkens (terzo turno)
  Ekaterina Makarova (secondo turno)
  Sorana Cîrstea (quarti di finale)
  Tamira Paszek (secondo turno)
  Sabine Lisicki (quarti di finale)
  Mona Barthel (terzo turno)
  Laura Robson (secondo turno)
  Urszula Radwańska (secondo turno)

 Yanina Wickmayer (secondo turno)
 Hsieh Su-wei (primo turno)
 Ayumi Morita (primo turno)
 Kristina Mladenovic (terzo turno)
 Bojana Jovanovski (terzo turno)
 Heather Watson (secondo turno)
 Francesca Schiavone (quarti di finale)
 Magdaléna Rybáriková (semifinale)

Qualificate 

  Casey Dellacqua (primo turno)
  Maria Sanchez (terzo turno)
  Nadežda Kičenok (secondo turno)
  Kurumi Nara (primo turno)

 Alison Van Uytvanck (secondo turno)
 Alla Kudryavtseva (terzo turno)
 Ajla Tomljanović (secondo turno)
 Alison Riske (semifinale)

Wildcard 

  Melanie South (primo turno)
  Anne Keothavong (primo turno)

 Johanna Konta (secondo turno) 
 Tara Moore (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

AEGON Classic 2013
WTA Tour 2013